Terraform — программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое для управления внешними ресурсами (например, в рамках модели инфраструктура как код). Создано и поддерживается компанией . Пользователи определяют и предоставляют инфраструктуру центра обработки данных с помощью декларативного языка конфигурации, известного как HashiCorp Configuration Language (HCL) или JSON.

Использование 
Terraform управляет внешними ресурсами поставщиков услуг (например, облачная инфраструктура, инфраструктура частного облака, сетевые устройства, программное обеспечение как услуга и платформа как услуга). HashiCorp поддерживает обширный список официальных поставщиков, а также может интегрироваться с поставщиками, разработанными сообществом.

Пользователи могут взаимодействовать с поставщиками Terraform, объявляя ресурсы или вызывая источники данных. Вместо того, чтобы использовать императивные команды для предоставления ресурсов, Terraform использует декларативную конфигурацию для описания желаемого конечного состояния. Как только пользователь вызывает Terraform для данного ресурса, Terraform будет выполнять действия CRUD от имени пользователя для достижения желаемого состояния. Инфраструктура как код может быть написана в виде модулей, что обеспечивает возможность повторного использования и поддержку кода.

Terraform поддерживает ряд поставщиков облачной инфраструктуры, таких как Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, DigitalOcean, Oracle Cloud, Yandex.Cloud, CROC Cloud, VMware vSphere, Proxmox, OpenStack и др.

HashiCorp также поддерживает реестр модулей Terraform, запущенный в 2017 году. В 2019 году Terraform представила платную версию Terraform Enterprise для крупных организаций.

Примечания 

Облачные приложения
Бесплатное программное обеспечение
Конфигурационное управление